ISO может означать:

ISO — аббр.  — инфракрасная космическая обсерватория ЕКА.
ISO — название Международной организации по стандартизации.
Чувствительность фотоматериала в единицах ISO, например: ISO 200.
 ISO Records — британский звукозаписывающий лейбл.
 Международная социалистическая организация.

Без указания номера, называют некоторые стандарты Международной организации по стандартизации:
 «ISO-образ» — образ компакт-диска с файловой системой стандарта ISO 9660.
 «кодировка ISO» — стандарт ISO 8859-5.

См. также 
 
 ИСО (значения)